

Aziende 
 Zest – azienda di prodotti igienici statunitense
 Zest Airways – nome originario della AirAsia Zest, compagnia aerea filippina

Trasporti 
 Honda Zest – veicolo prodotto in serie dalla Honda
 Tata Zest – veicolo prodotto in serie dalla Tata Motors
 HMS Zest – cacciatorpediniere della Royal Navy

Altro 
 Zest – dolce italiano
 Zentrale Erfassungsstelle der Landesjustizverwaltungen (ZESt) – agenzia governativa tedesca